Жуакін Мануел Сампаю Сілва (; 13 листопада 1975, Віла-Нова-ді-Фамалікан), відоміший як Кім () — португальський футболіст, воротар. Гравець клубу «Авеш» та, в минулому, збірної Португалії.

Кар'єра

Клубна 
Першим клубом Кіма був «Спортинг» з Браги. Спочатку він виступав за молодіжний склад, потім став гравцем основи. У першій команді дебютував в 1994 році. За 10 років Кім зіграв за клуб 208 матчів у чемпіонаті країни. У 2004 він перейшов в «Бенфіку». З нею Кім став двічі володарем Кубка португальської ліги і дворазовим чемпіоном країни. Влітку 2010 року він повернувся в «Спортинг», але місце основного воротаря вже було зайняте. Був другим голкіпером у команді після Артура.

2013 року досвідчений гравець перейшов до «Авеша», де знову став головним воротарем команди.

Збірна 
З 1999 по 2008 рік виступав за національну збірну Португалії. Узяв участь у двох чемпіонатах Європи і одному чемпіонаті світу, проте на жодному з них так і не виходив на поле. На європейських першостях ставав бронзовим і срібним призером.

Статистика

Клубна
Станом на 30 січня 2012

|-
|1994–95||rowspan="10"| «Спортінг» (Брага)||rowspan="18"|Ліга Сагреш||1||0||0||0||0||0||0||0||1||0
|-
|1995–96||1||0||0||0||0||0||0||0||1||0
|-
|1996–97||3||0||3||0||0||0||0||0||6||0
|-
|1997–98||19||0||7||0||0||0||0||0||26||0
|-
|1998–99||29||0||0||0||0||0||1||0||30||0
|-
|1999–00||34||0||1||0||0||0||0||0||35||0
|-
|2000–01||34||0||0||0||0||0||0||0||34||0
|-
|2001–02||22||0||5||0||0||0||0||0||27||0
|-
|2002–03||33||0||2||0||0||0||0||0||35||0
|-
|2003–04||32||0||3||0||0||0||0||0||35||0
|-
|2004–05||rowspan="6"| «Бенфіка»||19||0||3||0||0||0||0||0||22||0
|-
|2005–06||7||0||2||0||0||0||3||0||12||0
|-
|2006–07||29||0||3||0||0||0||13||0||45||0
|-
|2007–08||30||0||1||0||1||0||12||0||44||0
|-
|2008–09||29||0||2||0||2||0||5||0||38||0
|-
|2009–10||30||0||0||0||2||0||1||0||33||0
|-
|2010–11||rowspan="2"| «Спортінг» (Брага)||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2011–12||16||0||0||0||1||0||8||0||25||0
|-
368||0||32||0||6||0||43||0||449||0
368||0||32||0||6||0||43||0||449||0
|}

Збірна 

|-
|1999||1||0
|-
|2000||6||0
|-
|2001||5||0
|-
|2002||3||0
|-
|2003||4||0
|-
|2004||2||0
|-
|2005||3||0
|-
|2006||0||0
|-
|2007||1||0
|-
|2008||7||0
|-
!Всього||32||0
|}

Досягнення 
Бенфіка
 Чемпіон Португалії: 2004–05, 2009–10
 Володар Суперкубка Португалії: 2005
 Володар Кубка португальської ліги: 2008–09, 2009–10
Брага
 Володар Кубка португальської ліги: 2011–12
Авеш
 Володар Кубка Португалії: 2017–18
Збірна Португалії
 Володар Чемпіон Європи (U-19): 1994
 Віце-чемпіон Європи: 2004

Індивідуальні 
 Кавалер ордена Непорочного зачаття Діви Марії Вілла-Вікозської.

Посилання 
 Профіль на Чемпіонат.com 
 Профіль на Transfermarkt.de   
 

Португальські футболісти
Футбольні воротарі
Гравці чемпіонату Європи з футболу 2000
Гравці чемпіонату світу з футболу 2006
Футболісти «Браги»
Футболісти «Бенфіки» (Лісабон)
Футболісти «Авеша»